Berardinetti est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1961), homme politique canadien en Ontario
 (née Berardinetti en 1973), femme politique canadienne à Toronto

Homonymie de patronyme